energetyka jądrowa
 fizyka jądrowa
 ochrona radiologiczna
 atomizm
 Atomistyka – album Elektrycznych Gitar